
Termin -{R59}- ima više značenja.

 R-oznake, R59: Uništava ozonski omotač
 R59 put (Južna Afrika), autoput